3. Liga este a treia competiție de fotbal ca importanță din Germania. În fiecare an ea găzduiește 20 echipe dintre care cele de pe locurile 1 și 2 promovează direct și cea de pe locul 3 va disputa 2 manșe tur-retur cu cea de pe antepenultimul loc din 2. Bundesliga pentru a se decide dacă va promova și ea. Iar ultimele patru locuri vor retrograda în diviziile inferioare.

Echipe participante în sezonul 2019-20

Echipele în top 3 
Campioanele și echipele calificate în 2. Bundesliga. La sfârșitul fiecărui sezon, echipele clasate pe primele două poziții al clasamentului se califică direct în liga superioară acestei ligi, iar echipa de pe locul 3 din această ligă, pentru a obține calificarea trebuie să joace un baraj cu echipa clasată pe locul 16 din 2. Bundesliga. Meciul de baraj se joacă după sistemul tur-retur. Echipele care termină pe ultimele patru locuri (trei înainte de 2019) în clasament, la sfârșit de sezon sunt trimise automat la Regionalliga.

Baraj

Palmares

Referință

Legături externe 

  Deutscher Fußball-Bund (DFB)
  Kicker.de
  weltfussball.de

Fotbal în Germania